Sud-Ouest (frz. für ‚Süd-West‘) steht für:

 Sud-Ouest (Burkina Faso), Region in Burkina Faso
 Sud-Ouest (ZEAT), Statistikregion in Frankreich
 Circonscription Sud-Ouest, Europawahlkreis in Frankreich
 Sud-Ouest (Kamerun), Provinz in Kamerun
 Sud-Ouest (Weinbaugebiet), Weinbauregion in Frankreich
 Sud Ouest, französische Zeitung

Siehe auch:
 Le Sud-Ouest